Smokovik (Split), brdo u splitskom gradskom kotaru Neslanovac
 Smokovik (Hvar) vojna promatračnica u gradu Hvaru